Richard James é um engenheiro estadunidense, professor da Universidade de Minnesota.

Foi palestrante convidado do Congresso Internacional de Matemáticos no Rio de Janeiro (2018: Symmetry, invariance and the structure of matter).

Professores da Universidade do Minnesota